Хауел има више значења:
 Округ Хауел (Мисури)
 Хауел (Мичиген)
 Хауел (Јута)